En gaffel var oprindeligt udformet ligesom en stegegaffel, det vil sige at det er den oprindelige form som er bevaret i stegegaffelen: Et håndtag med kun to lange parallelle spidser til at spise med. Derfra har der udviklet sig flere betydninger af gaffel:

 Gaffel (bestik) – et redskab til at spise med, som regel med fire let krummende ben.
 Gaffel (indskydning) – indenfor artilleriets indskydning betegner en gaffel den afstand, observatøren flytter træfningen med.
 Gaffel (rundholt) – i et rundholt bærende et langskibs sejl, med to ben omkring masten.
 Gaffel (skak) – en gaffel i et spil skak er en dobbelttrussel.
 Gaffel (telefon) – på en telefon lå eller hang hørestykket og senere mikrotelefonen i en holder, der kaldtes en gaffel efter udformningen, med to grene.
 Gaffel (telekommunikation) – indenfor telekommunikationen er en gaffel en kredsløbstype, hvor en duplexlinje deles op i en sende- og en modtagelinje.
 Gaffeltruck – et køretøj, som løfter med to pinde.
 Forgaffel – den konstruktionsdel, der bruges til at fastholde forhjulet på et køretøj.
 Stemmegaffel